El término plaza Durbar puede aludir a:
Plaza Durbar, plaza situada en Katmandú, Nepal.
Plaza Durbar, plaza situada en Patan, Nepal.
Plaza Durbar, plaza situada en Bhaktapur, Nepal.